Por Müllheim pode estar à procura de: 
 Müllheim - um município na região administrativa de Freiburg , estado de Baden-Württemberg, na Alemanha.
 Müllheim - uma comuna no cantão de Turgóvia, na Suíça.

Desambiguação